Челябинская кондитерская фабрика «Южуралкондитер» — предприятие пищевой промышленности в Челябинске, один из крупнейших производителей кондитерских изделий на Южном Урале.

Входит в холдинг «Объединённые кондитеры».

История 
Челябинская кондитерская фабрика была образована в 1961 году и располагалась в трёхэтажном здании. На цокольном этаже варили сироп для карамели и делали сахарную пудру. Первый этаж занимал бисквитный цех, работающий на электричестве, что для того времени было новшеством. В кондитерском цехе на втором этаже изготавливали шоколадные конфеты. На третьем этаже находился карамельный цех, где производились конфеты «Золотой ключик» и мармелад. Позже, в 1964 году, на фабрике появился шоколадный цех.
В 1962 году в Челябинскую кондитерскую фабрику вошла Челябинская бисквитная фабрика, а в 1965 году к ней присоединились Златоустовская и Коркинская кондитерские фабрики, образовав Челябинское объединение по производству кондитерских изделий.

В 1996 году предприятие было преобразовано в ОАО «Южуралкондитер» и присоединено к ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский», который затем вошел в состав холдинга «Объединенные Кондитеры».

Также в 1996 году была запущена итальянская линия по производству бисквитных пирожных «Мерендинки», которые стали брендовым продуктом предприятия. В 2006 году на фабрике изготовили мерендинку весом в 738 килограммов, установив мировой рекорд.

В 1999 году за свою работу коллектив предприятия получил благодарственное письмо от Президента России Владимира Путина.

В 2002 году на коллегии Правительства Челябинской области ОАО «Южуралкондитер» было включено в число социально значимых объектов г. Челябинска.

В 2006 году у фабрики появился слоган «„Южуралкондитер“ – душа поет!» и новый логотип в виде птицы, разработанный под руководством шведского маркетолога Томаса Гэда.

В феврале 2012 года компания вложила в производство 10 миллионов евро. 

В сентябре 2012 года, несмотря на экономический кризис, Южуралкондитер увеличил объемы продаж, ввел новые производства, но и более чем на 10 % увеличил численность трудового коллектива. Этому поспособствовала  поддержка областных властей.

В марте 2021 года чистая прибыль компании за 2021 года составила 19,3 млн руб. Это свидетельствует от заметном снижении прибыли по сравнению с 2019 годом. 

В январе 2022 года состоялся выпуск Каслинского пряника. Этот проект был разработан совместно с Каслинским заводом архитектурно-художественного литья. 

В мае 2022 года Южуралкондитер выпустил подарочный набор конфет «Подписание Акта о безоговорочной капитуляции Германии» из собрания музея авторства художников культового творческого объединения «Кукрыниксы». Выпуск был приурочен к дню победы.

Продукция 

Производственная мощность предприятия 50 тысяч тонн продукции в год.
Предприятие выпускает шоколадные конфеты, мармелад, карамель, печенье, бисквиты — всего более 100 наименований кондитерских изделий. Среди них известные конфеты «Ромашка», «Алёка», «Птичье молоко», а также «Мерендинки» — знаменитые на всю страну бисквитные пирожные с различными вкусами.

Награды 
С 1998 года ОАО «Южуралкондитер» активно участвует в различных российских и международных конкурсах и выставках:

Примечания

Ссылки 
 Елюнина, Н. А. Южуралкондитер / Н. А. Селюнина // Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. — Челябинск, 2008. — Т. 7. — С. 565—566.
 Тюлькин, А. «Южуралкондитер» [в шаге от успеха] / А. Тюлькин // Челяб. рабочий. — 1996. — 2 окт. Экономическая реформа на предприятии.
 Полушин, А. Сладкая сказка / А. Полушин // Комсомолец. — Челябинск, 1984. — 20 окт. О фабрике.
 Рыбаков, В. Сладкий конвейер / В. Рыбаков // Вечер. Челябинск. — 1973. — 17 янв.
 Демкин, В. Вдвое больше / В. Демкин // Вечер. Челябинск. — 1973. — 26 янв. Об автоматизации фабрики.
 Соловьев, В. Пятилетка кондитерской фабрики / В. Соловьев // Челяб. рабочий. — 1966. — 28 апр.
 Колобов, В. На шоколадном конвейере / В. Колобов // Челяб. рабочий. — 1964. — 9 апр. Первые годы работы.
 Володин, В. «Сладкая» фабрика / В. Володин // Челяб. рабочий. — 1961. — 30 июня. О начале работы фабрики.

Предприятия Челябинска
Кондитерские предприятия России
Предприятия кондитерской промышленности СССР